Hrvatska:
 Mračaj (planina), planina u općini Runovići
 NK Mračaj Runović, nogometni klub iz Runovića
 KK Mračaj, košarkaški klub iz Runovića
 Mračaj (Majur), selo u općini Majur
 Mračaj (pritoka Butižnice), potok u sjevernoj Dalmaciji, pritoka Butižnice

BiH:
 Mračaj (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo
 Mračaj (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno
 Mračaj (Prnjavor, BiH), naselje u općini Prnjavor
 Mračaj (Uskoplje, BiH), naselje u općini Uskoplje
 Mračaj (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče